Мезон-Лафіт:
 Мезон-Лаффітт — назва міста і департамента у Франції.
 Палац Мезон-Лафіт — палацово-парковий ансамбль поблизу Парижу і королівської резиденції Сен-Жермен ан Ле (Сен-Жерменський палац).